Vrhovci est un toponyme qui peut désigner :
Vrhovci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Čabar, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Vrhovci, une localité de Slovénie située dans la commune de Črnomelj.